Pasiran (Sei Dadap), een plaats in Indonesië
Pasiran (Gebang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing